Брицио — фамилия. Носители:

 Брицио, Франческо (1574—1623) — итальянский художник.
 Брицио, Эдоардо (1846—1907) — итальянский археолог.